The Beginning of the End kan referere til flere ting:

 The Beginning of the End (Lost)
 The Beginning of the End (band)
 The Beginning of the End (bog)

 The Beginning of the End (Spineshank) – en sang af Spineshank.